Die 9.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaft wurde 1958 in Limoges, Frankreich, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1958
Radsportveranstaltung 1958
Radsportwettbewerb in Frankreich
Sportveranstaltung in Limoges